Die Guangzhou International Women’s Open 2018 waren ein Damentennisturnier der Kategorie International im Rahmen der WTA Tour 2018. Das Hartplatzturnier in Guangzhou fand vom 17. bis zum 22. September 2018, parallel zu den Toray Pan Pacific Open in Tokio und den Korea Open in Seoul statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Guangzhou International Women’s Open 2018 fand vom 15. bis 16. September 2018 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Guangzhou